Italian Stallion, en softporrfilm som Sylvester Stallone gjorde under sina yngre år. Filmens titel var från början Party at Kitty and Stud, men bytte sedan namn till Italian Stallion efter Rocky Balboa-filmerna.

Referenser 

Amerikanska pornografiska filmer
Filmer 1970